Wiel Vestjens (Venlo, 29 februari 1936 - aldaar, 16 januari 2018) was sinds 1970 in de Venlose carnavals-scène actief als zanger. Ook was hij lid van de Venlose zangersgroep De Kammeräödjes.

Vestjens zong vaak samen met Hay Crompvoets. Dat dit een vruchtbare samenwerking was blijkt wel uit het gegeven dat zij met zijn tweeën het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) vijf keer hebben gewonnen: in 1988 met Minse wie weej (mensen zoals wij), in 1989 met De Knapperikke (de knapperds), in 1992 met Waat hebbe we 't toch good  (wat hebben we ’t toch goed), in 1994 met Heej of dao (hier of daar) en in 1997 met Had ik maar.

Nadat Crompvoets om medische redenen niet meer kon optreden, heeft Vestjens een nieuwe partner gevonden in de persoon van Gé Deenen. Het nieuwe duo stond in 1999 opnieuw op het LVK, ditmaal met 't Maedje van gisteraovend (’t meisje van gisteravond). Bovendien behaalde het tweetal ook nog de tiende plaats met Hao, dao kump Merieke haer (kijk, daar komt Marieke aan).
Het jaar daarop won Het duo Vestjens/Deenen het LVK. Het lied Josefien was enkele jaren eerder al geschreven door Wim Roeffen en Frans Boermans, maar pas in 2000 ten uitvoer gebracht. Met deze zesde eerste plaats is Vestjens de succesvolste deelnemer ooit aan de Limburgse carnavalsliedjes-wedstrijd, al was het nooit solo.
 
Vestjens trad verder in verschillende edities van de Venlose Revue op; niet alleen als zanger, maar ook als toneelspeler. In totaal stond hij meer dan 100 keer op de planken.

Zie ook 

 Lijst van Limburgstalige muzikanten
 Limburgs Vastelaovesleedsjes Konkoer

Nederlands zanger
Carnaval in Limburg (Nederland)
Muziek in Venlo
Muziek in Limburg (Nederland)